Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 27 по 31 июля на территории парка Юменосима. Предварительный раунд состоялся 23 июля. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 40 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся южнокорейский лучник Ку Пон Чхан.

Предварительный раунд выиграл южнокорейский лучник Ким Дже Док, который выбыл из борьбы за медали уже на стадии 1/16 финала, проиграв немцу Флориану Унру. Олимпийский чемпион 2016 года Ку Пон Чхан участия в Олимпиаде не принимал. Олимпийский чемпион 2012 года О Джин Хёк сумел выиграть только один матч плей-офф, прежде чем уступил индийцу Атану Дасу. Дальше всех среди южнокорейцев прошёл Ким У Джин, но на стадии четвертьфинала сильнее его оказался тайванец Тан Чжицзюнь. Таким образом, лучники Республики Корея не сумели завоевать третье золото подряд.

Олимпийским чемпионом стал турецкий лучник Мете Газоз, сумевший в четвертьфинале победить чемпиона мира и призёра Олимпиад Брейди Эллисона из США, в полуфинале — бронзового призёра Олимпиады-2012 Такахару Фурукава из Японии, и в финальном матче олимпийского чемпиона Мауро Несполи из Италии. Для итальянца эта медаль стала третьей в карьере: ранее он завоёвывал золото (2012) и серебро (2008) в командных мужских соревнованиях. Бронзу выиграл Такахару Фурукава, который завершил предварительный раунд лишь на 46 месте из 64 спортсменов, и сумел пройти по сложной сетке и проиграл только один матч в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону. Во встрече за бронзовую медаль он оказался сильнее Тан Чжицзюня из Китайского Тайбэя.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Предыстория 
Мужской индивидуальный турнир лучников проводится 13-й раз подряд с 1972 года, когда стрельба из лука была полноценно возвращена в олимпийскую программу.

В сборной Южной Кореи произошли изменения — выбыл олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Ку Пон Чхан и вернулся победитель Олимпиады в Лондоне О Джин Хёк. Также в состав сборной вошёл 17-летний Ким Дже Док, талант которого отмечали лучники и специалисты и олимпийский чемпион командного турнира в 2016 году Ким У Джин.

На прошедших спустя два года после Олимпиады в Рио Азиатских играх в Индонезии, золото выиграл Ким У Джин, победивший в финале соотечественника Ли У Сока. Последний перед Олимпийскими играми чемпионат мира состоялся в июне 2019 года в Хертогенбосе. В мужском индивидуальном турнире золотую медаль завоевал американец Брейди Эллисон, победив в финале Хайрула Ануара Мохамада из Малайзии. Бронзовую медаль завоевал Руман Шана из Бангладеш. Так как чемпионат мира входил в систему отбора на Игры, все три призёра принесли своим странам лицензии на Олимпиаду в Токио и в окончательном счёте приехали в Японию.

Перед Олимпийскими играми были проведены три этапа Кубка мира. В конце апреля 2021 года в Гватемале золотую медаль выиграл индийский лучник Атану Дас, два остальных этапа — в Лозанне (конец мая) и Париже (конец июня) выиграл американец Брейди Эллисон. Он также является пятикратным обладателем Кубка мира, последний раз победив в Финале в сентябре 2019 года в Москве — этот Финал Кубка мира стал последним перед Олимпийскими играми, так как сезон 2020 года был отменён из-за пандемии коронавируса.

Квалификация 
Для стран, которые прошли квалификацию на командный мужской турнир, предусмотрены три квоты. В индивидуальном турнире спортсмены, занявшие первые четыре места на чемпионате мира 2019 года в Хертогенбосе, приносили для своих стран квоты. Так, по одному месту получили Малайзия, Бангладеш и Италия. США уже квалифицировалась на командный турнир заранее, в связи с чем одна квота перешла на специальный квалификационный турнир.

Дополнительно квоты были распределены на континентальных Играх — на Европейских была разыграна одна путёвка (получила Испания), на Панамериканских — Бразилия и Канада, на Африканских — Тунис. Оставшиеся путёвки были разыграны на специальных континентальных турнирах, которые проходили непосредственно перед Олимпиадой. Также дополнительные две путёвки были распределены по решению комиссии, а когда стало известно, что спортсмены Кот Д’Ивуара и Чада не преодолели олимпийский норматив, их путёвки были перераспределены по рейтингу и отошли Бельгии и Люксембургу.

Формат соревнований 
В индивидуальных соревнованиях применяется олимпийская система плей-офф, начиная с 1/32 финала. По результатам предварительного раунда (72 стрелы) лучники получают номер посева, который соответствует занятому месту. Затем, пары для первого раунда составляются по принципу лучший против худшего (1-е место против 64-го). Матчи проходят по системе, введённой в 2009 году и применяющейся на Олимпийских играх в личных турнирах с лондонской Олимпиады 2012 года. Лучники стреляют по сетам, победитель каждого определяется по результатам суммы трёх выстрелов. За победу в сете лучник получает 2 очка, за ничью — одно. Победителем матча становится тот, кто первый наберёт 6 очков. При равенстве после пяти сетов (счёте 5:5) назначается перестрелка из одной стрелы, победителем становится тот, чья стрела лежит ближе к центру мишени.

Результаты

Предварительный раунд

Раунд плей-офф

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальный раунд

Примечания 

Стрельба из лука на летних Олимпийских играх 2020